

Esportistas 
 Fernando Ferretti, ex-futebolista brasileiro e campeão brasileiro de 1968 pelo Botafogo;
 Fernando Ferretti, treinador de futsal, atualmente no Santos

Desambiguações de antropônimos